Сибирка — село в Шелаболихинском районе Алтайского края, Россия. Входит в состав Кучукского сельсовета.

География 
Село Сибирка находится на берегу реки Обь, где расположена одноимённая пристань.

 Уличная сеть

В селе одна улица — Обская.

История 
По Всероссийской сельскохозяйственной, земельной и городской переписи 1917 года в Сибирской волости зарегистрированы населённые пункты, среди которых упоминается деревня Сибирка. В 1917 году в деревне проживало 846 человек в 167 хозяйствах.

Население

Инфраструктура 
Школьники обучаются в «Кучукской средней общеобразовательной школе», почтовое отделение находится в административном центре — селе Кучук.

 Транспорт

Дорога Н-5906, ведущая к причалу Сибирка на берегу Оби, проходит через село.

Примечания 

Населённые пункты Шелаболихинского района